Sonho de 1940 é um óleo sobre tela de Henri Matisse, de medidas de 81 x 65 cm. A pintura exímia é datada de 1940 e pertence a uma colecção particular.

No período conturbado da Segunda Guerra Mundial, Matisse concebeu alguns quadros que se viriam a tornar verdadeiros mitos. Numa época em que se vivia a mais feroz e assaz guerra que a velha Europa já assistira, era de esperar que vários - muitos - artistas a retratassem e aos seus malefícios. E pode-se dizer que era crível que Matisse fosse fazer o mesmo.

Tanto desejava ele que aquela guerra fechásse as portas, que aquela fornalha de onde todos os dias saíam vítimas mortais. Mal sabia Matisse que a guerra duraria por mais cinco anos. Mas uma coisa que ele não cria era que aquele período ficásse em branco, queria que fosse relembrado, para os seus contemporâneos verem o quanto custa uma guerra. E, diga-se, Matisse passou pelas duas maiores guerras.

Pintou, portanto, quadros em que exprimiu, logicamente, os seus malogrados sentimentos face a uma temível guerra. Porém, não os exprimiu de qualquer forma. Veja-se por exemplo A blusa romena, em que o sentimento matissiano face aos confrontos primeiros da guerra, foi retratado em «forma de mulher» - e uma mulher de aparência doce, amável -, por assim dizer. A mulher que jaz sentada com uma blusa romena, demonstra vergonha, receio que algo lhe acontece, timidez, aperta as mãos como se se fosse defender.

O quadro Sonho de 1940 faz eco a A blusa romena. Em Sonho de 1940, Matisse fez uma coisa diferente: pintou uma mulher, outra vez com uma blusa romena, debruçada com os seus cabelos louros sobre uma mesa escarlate, dormindo e, efectivamente, sonhando com o término daquele período inconstante e feroz, quase inverosímil.

É curioso o facto de nesta altura Henri Matisse recorrer muito aos trajes tradicionais, nomeadamente romenos, mas o facto é que estes trajes do país do Leste da Europa transmitem um ar tímido, desencorajado, de quem o veste, o que faz com que assentem perfeitamente nas pinturas de Matisse desta época.

Um particular selecto: Sonho de 1940 enaltece A blusa romena. Enquanto no segundo o verdadeiro tema não é tão evidente, no segundo esse tema e o presente são descobertos, com espanto. E soubesse, afinal, que atrás daquela sensibilidade feminina jaziam pensamentos mortíferos, constrangedores. Logicamente, Sonho de 1940 foi um instrumento plausível da revolta matissiana pela continuação de uma guerra injusta que a nunhum lado levaria alguém.

Mas, resumindo, Henri Matisse usou as mulheres para exprimir os seus sentimentos face à Segunda Grande Guerra, em todas as obras que perpetuou alusivas ao tema sarcástico e mordaz. E é importante referir que ele não representou a guerra, Matisse pintou o medo em torno desta e o desejo de término daquele período.

Ver também 
 Henri Matisse
 Segunda Guerra Mundial
 Pintura
 1940
 A blusa romena
 Roménia

Ligações externas 
 O Sonho de 1940 

Pinturas de Henri Matisse